Pi har flere betydninger:

 Pi (tal) – en matematisk konstant, defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter.
 Pi (bogstav) – et græsk bogstav (Π π)
 Pi (film) – en film af Darren Aronofsky
 Pi (pigenavn) – et dansk pigenavn

Se også:
 Pi's liv – en roman af Yann Martel
 Pi-dag – en mærkedag inspireret af tallet Pi's første 3 cifre.